Johann Klapmeyer ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Klapmeyer, deutscher Orgelbauer